Брасле́т (от  — запястье):
 Браслет — ювелирное украшение, надеваемое на руку.
 Браслет — приспособление для крепления наручных часов на руку.
 Браслет — форм-фактор мобильного телефона: телефон, носимый на запястье.
 Браслет — жаргонное название ручных кандалов, наручников.

См. также 

 Ножной браслет — разновидность украшения, в частности ювелирного, которое носят на лодыжке.
 Электронный браслет — электронное устройство, надеваемое на подконтрольное лицо, находящееся под домашним арестом, либо на осуждённого к наказанию в виде ограничения свободы с целью его дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения.

Браслеты